Wasilij Tarasow odnosi się do następujących osób:

 Wasilij Tarasow – rosyjski fizyk-teoretyk i matematyk
 Wasilij Tarasow – radziecki żołnierz z czasów drugiej wojny światowej